Ранчо лас Паротас има више значења:

 Ранчо лас Паротас (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лас Паротас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику